Einmal eine große Dame sein ist der Titel folgender Filme:

 Einmal eine große Dame sein (1934), deutsche Filmkomödie von Gerhard Lamprecht
 Einmal eine große Dame sein (1957), deutsche Filmkomödie von Erik Ode